Als Kronrat (englisch Privy Council bzw. Crown Council, französisch Conseil privé oder Conseil du roi) wird allgemein eine Kabinettssitzung mit Teilnahme des Monarchen bezeichnet. Oft war bzw. ist der Kronrat auch ein spezielles Beratungsgremium des Monarchen:

 Privy Council im Vereinigten Königreich
 Kronrat (Belgien)
 Kanadischer Kronrat
 Kronrat (Monaco)
 Kronrat (Thailand)

Ein Kronrat existierte früher:
 in Frankreich, siehe Conseil du Roi
 in Preußen, siehe Preußisches Staatsministerium
 im Königreich Rumänien, siehe Kronrat (Rumänien)
 im Königreich Ungarn, siehe Kronrat (Ungarn)
 im Japanischen Kaiserreich, siehe Sūmitsu-in
 im Kaiserreich Äthiopien, siehe Kronrat von Abessinien

Siehe auch:
 Staatsrat
 Geheimrat